Halticini — триба полужесткокрылых из семейства слепняков (Miridae) подсемейства Orthotylinae.

Описание 
Как правило, тело широкое тёмноокрашенное, иногда со светлыми контрастными пятнами. Реже тело может быть светло-коричневым, желтовато-коричневым или зелёным. Некоторые виды могут быть похожи на муравьёв. Щеки высокие их высота равна или больше высоты глаз. Переднеспинка гладкая и блестящая. Ноги прыгательные. Строение крыльев изменчиво. Иногда крылья редуцированы.

Экология 
По типу питания все представители трибы фитофаги, большинство питаются травянистыми растениями.

Классификация 
Триба была выделена Акиле Костой в 1853 году. Американский энтомолог  предложил разделить трибу на три подтрибы Myrmecophyaria, Halticaria и Laboparia. В состав трибы включают 25 родов.

Распространение 
Встречаются преимущественно в Палеарктике. Центрами видового богатства являются область Средиземноморья, Восточная Европа и Северная Азия (включая Монголию и азиатскую часть России).

Примечания 

Orthotylinae